Мора-де-Рубьелос ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь 166.2 км². Население — 1706 человек (на 2010 год). Расстояние — 41,8 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Mora de Rubielos
 Ficha de la población
 Casa 1340
 Foro de Mora de Rubielos

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля